Осінчук — українське прізвище.

 Осінчук Володимир Григорович (1944—2009) — завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту ЛНУ ім. Івана Франка.
 Осінчук Михайло Іванович (1890—1969) — український художник.
 Осінчук Роман Іванович (1902—1991) — український лікар, громадський діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -ук